Salgues est un patronyme porté notamment par :

 Laurent Salgues (né en 1967), scénariste et réalisateur français ;
 Raymond Salgues (1794-1884), homme politique français.